Аньельдор ( — золотой агнец), мутон или мутондор ( — золотой баран) — французская золотая монета середины XIII — середины XV века. Встречаются также названия деньедор ( — золотой денье), агнелет или агнелот. В Нидерландах монета называлась лам или гуден лам ( — золотой ягненок).

Считается, что первый выпуск аньельдоров был произведён при Людовике IX (1226—1270), но первые известные экземпляры относятся ко времени правления Филиппа IV Красивого (1285—1314), а первое упоминание о монете содержится в монетном ордонансе 22 января 1310 года, где говорится: «агнец, которого мы приказываем отчеканить, как во времена святого Людовика».

На аверсе монеты изображался пасхальный агнец, несущий знамя, и легенда: AGN. DI. QVI TOLL. PECCA. MVNDI MISERE. NOB. (Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis — «Агнец Божий, который принял грехи мира, сжалься над нами»). На реверсе большой украшенный цветами крест и легенда: XPC. VINCIT. XPC. REGNAT XPC. IMPERAT. (Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat — «Христос побеждает, Христос царствует, Христос повелевает»). Имя короля помещалось внизу, под изображением агнца.

В XIV веке монета стала называться мутондором («золотым бараном»).

Вес аньельдора варьировался в правление разных королей. По словам Франсуа Ле Блана, автора Исторического трактата о монетах Франции, во времена святого Людовика монета чеканилась из чистого золота, «весила 3 денье и 5 полновесных гранов» (4,10 грамма) и «стоила 10 парижских су, или 12 турских су и 6 денье». В дальнейшем вес снижался, доходя до 2,5 грамма.

К концу Столетней войны выпуск неполновесных и обесценившихся мутондоров был прекращен Карлом VII.

Примечания

Литература 
 Le Blanc F. Traité historique des monnoyes de France. — Amsterdam: Pierre Mortier, 1692
 Belaubre J. Dictionnaire de Numismatique médiévale occidentale. — P.: Léopard d’Or, 1996. — ISBN 978-2-86377-121-1
 Lafaurie J. Les monnaies des rois de France. — Paris-Bâle, 1951
 La grande encyclopédie: inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts. T. I. — P., 1885

Золотые монеты
Монеты Франции
Денежные единицы по алфавиту